Richie Rich steht für:
 Richie Rich (Comic), eine Comicfigur von Harvey Comics
 Richie Rich (Fernsehserie, 1980), eine Trickfilmadaption des Comics, von Hanna-Barbera
 Richie Rich (Fernsehserie, 2015), eine Animations-Fernsehserie
 Richie Rich (Film) (auch Ri¢hie Ri¢h), eine Verfilmung des Comics mit Macaulay Culkin
 Richie Rich (Rapper), das Pseudonym des Rappers Richard Serrel
 Richie Rich, einen der beiden Inhaber des Modelabels Heatherette